Niemcy:
 Hamburg-Hammerbrook – dzielnica Hamburga
 Hamburg-Hammerbrook – przystanek kolejowy w Hamburgu